Dies ist eine Liste einiger Berge in Albanien, geordnet nach Höhe über Meer.

Für eine ausführliche Übersicht von Gipfeln in den Albanischen Alpen, siehe Liste von Gipfeln des Prokletije.

Quellen 
 Instituti i Statistikës 

Albanien, Berge
!Albanien
!